Гранд — округ (графство) у штаті Колорадо, США.
 Гранд — округ (графство) у штаті Юта, США.
 Гранд — річка у провінції Онтаріо, Канада.

Див. також 
 Грант (округ)
 Гранді (округ)
 Гранд-Терр